Iugoslavia a participat la Jocurile Olimpice de la Jocurile Olimpice de vară din 1920 de la Antwerpen până la Jocurile Olimpice de iarnă din 1992 de la Albertville, cu excepția edițiilor din 1932 și din 1960. Sub acest nume au concurat succesiv Regatul Iugoslaviei, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și Serbia și Muntenegru. Codul CIO era YUG.

Medalii după olimpiadă 
Marginea roșie înseamnă că Iugoslavia fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe 
  Rezultate olimpice ale Iugoslaviei  pe Sports Reference

Vezi și
 Bosnia și Herțegovina la Jocurile Olimpice
 Croația la Jocurile Olimpice
 Macedonia la Jocurile Olimpice
 Muntenegru la Jocurile Olimpice
 Serbia la Jocurile Olimpice
 Slovenia la Jocurile Olimpice